Harriet Miers (1945), advogada estadunidense;
Henry Alexander Miers (1858–1942), geólogo e mineralogista britânico;
John Miers (1789–1879), botânico e engenheiro britânico - cujo nome é abreviatura padrão de autoridade botânica.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes